El término vellico puede hacer referencia a:

 La planta Lolium temulentum, cizaña o vellico; o
 La antigua tribu cántabra de los vellicos.